«Falling Down» — дебютный сингл американского поп-рок-коллектива Selena Gomez & the Scene, выпущенный 25 августа 2009 года на лейбле Hollywood Records. Песня стала первым синглом в поддержку дебютного студийного альбома группы Kiss & Tell (2009). Авторами композиции являются , Трей Виттетое и ; Брунер и Виттетое также спродюсировали трек. «Falling Down» — песня в стиле поп-рока в быстром темпе, в которой преобладает звучание синтезаторов.

«Falling Down» закрепилась на 82-й позиции в американском хит-параде Billboard Hot 100 и на 69-й в канадском чарте. Цифровые продажи песни в США превысили  экземпляров.

История создания 
После записи ряда композиций для телеканала Disney, в свой шестнадцатый день рождения Селена Гомес подписала контракт с лейблом Hollywood Records на выпуск пяти альбомов. Вдохновлённая группами Paramore и , Гомес решила сформировать собственный музыкальный коллектив, нежели выступать как сольная исполнительница. Работая над альбомом в 2008 году, Гомес прослушала около ста песен для будущей пластинки. В записи принимали участие , Трей Виттетое и , которые ранее работали с Майли Сайрус. Именно они втроём выступили авторами «Falling Down», а Брунер и Виттетое также спродюсировали трек. 25 августа 2009 года состоялся релиз сингла в США и Канаде, а ровно через месяц — в Австралии.

Коммерческий успех 
12 сентября 2009 года песня дебютировала на 93-й строчке в американском хит-параде Billboard Hot 100, добравшись позже до своей максимальной 82-й позиции. Сингл также попал в канадский чарт, дебютировав на 69-м месте и провёл в нём две недели, опустившись в итоге до 82-й строчки. В декабре 2009 года песня вернулась в Billboard Hot 100, заняв 92-ю позицию. По состоянию на июль 2015 года в США было продано  экземпляров сингла.

Список композиций 
 Цифровая дистрибуция

Позиции в чартах

Недельные чарты

Продажи

Примечания

Ссылки 
 

Синглы Selena Gomez & the Scene
Песни 2009 года
Синглы Hollywood Records